Love Love, singolo dei The Strangeloves del 1964
Love Love, singolo di Amy Macdonald del 2010
Love Love, singolo dei Take That del 2011